ARA Corrientes puede referirse a los siguientes buques de guerra argentinos:
 ARA Corrientes (1897), torpedero de 1896.
 ARA Corrientes (D-8), destructor de la clase Buenos Aires asignado en 1938.
 ARA Corrientes (Q-70), buque auxiliar de 1968 (ex LSM-86).

Corrientes